Der Name Whitgift bezeichnet:

 folgende Personen:
John Whitgift (1530/1533–1604), ehemaliger Erzbischof von Canterbury

 folgende Firmen und Produkte:
Whitgift (Automarke), eine britische Automobilmarke (1913)